Rebels может означать:
 Rebels (альбом)
 Rebels (серия комиксов)